Der Kurier steht für:
 Der Kurier, Tageszeitung in den Westsektoren von Berlin, 1945 bis 1966
 Der Kurier (1988), irischer Film von Frank Deasy
 Der Kurier (2018), US-amerikanischer Film von Jesper Ganslandt
 Der Kurier (Karlsruhe), deutsches Wochenblatt im Großraum Karlsruhe

Siehe auch:
 Kurier